Källfallet kan syfta på

 Källfallet, Grängesberg – ett bostadsområde i Grängesberg
 Källfallet, Riddarhyttan –  en ort i Skinnskattebergs kommun, Västmanlands län

Se även
Stora Hagen – ett bostadsområde i Grängesberg, Ludvika kommun